Montmorin (Hautes-Alpes)
Montmorin (Puy-de-Dôme)